Пауль Эдуард Мартин Рихтер (, 1 апреля 1895 — 30 декабря 1961) — немецкий актёр, наиболее известный ролями в фильмах Фрица Ланга «Доктор Мабузе, игрок» (1922) и «Нибелунги» (1924) — в первом он сыграл американца Эдгара Гуля (Hull), чей образ вдохновил Михаила Кузмина на цикл «Новый Гуль» и другие произведения, а в последнем — Зигфрида.

Фильмография 
 1918: Das Lied der Colombine
 1920: Der Henker von St. Marien
 1920: Der Mord ohne Täter
 1921: Индийская гробница — МакАллан, британский офицер
 1922: Доктор Мабузе, игрок
 1924: Нибелунги
 1925: Pietro, der Korsar
 1926: Schwester Veronika
 1926: Dagfin
 1927: Der König der Mittelstürmer
 1928: Die Geliebte seiner Hoheit
 1931: Die Försterchristl
 1931: Die Nacht ohne Pause
 1932: Der Hexer
 1932: Marschall Vorwärts
 1933: Drei Kaiserjäger
 1933: Der Choral von Leuthen
 1934: Was bin ich ohne dich?
 1934: Das unsterbliche Lied
 1935: Ehestreik
 1935: Der Klosterjäger
 1936: Der Jäger von Fall
 1937: Gordian der Tyrann
 1937: Das Schweigen im Walde
 1938: Frau Sylvelin
 1938: Narren im Schnee
 1938: Stärker als die Liebe
 1938: Der Edelweißkönig
 1939: Waldrausch
 1940: Beates Flitterwoche
 1941: Der laufende Berg
 1943: Kohlhiesels Töchter
 1943: Der Ochsenkrieg
 1943: Die schwache Stunde
 1944: Warum lügst du, Elisabeth
 1945/1948: Ein Mann gehört ins Haus
 1950: Der Geigenmacher von Mittenwald
 1951: Die Alm an der Grenze
 1951: Die Martinsklause
 1952: Der Herrgottschnitzer von Ammergau
 1953: Der Klosterjäger
 1954: Schloß Hubertus
 1955: Das Schweigen im Walde
 1957: Der Jäger von Fall
 1957: Wetterleuchten um Maria
 1958: Die singenden Engel von Tirol
 1959: Der Schäfer von Trutzberg

Ссылки